Upper Heyford (Northamptonshire), een plaats in het Engelse graafschap Northamptonshire
 Upper Heyford (Oxfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire